Нил Джексон (; род. 5 марта 1976) — английский актёр и писатель, наиболее известен по роли Саши Белова в телесериале «Гимнастки». Также снялся в ряде других фильмов, в том числе «Квант милосердия» и «Пятое измерение».

Биография 
Джексон родился в Лутоне (Англия) в семье Эвелин и Денниса Джексон.

Фильмография

Примечания